Lee Martin può riferirsi a diverse personalità:
Lee Robert Martin (nato il 9 febbraio 1987), attuale calciatore di proprietà del .
Lee Andrew Martin (nato il 5 febbraio 1968), ex calciatore del Manchester United, noto per aver realizzato il gol decisivo nel replay della finale della FA Cup 1989-1990.
Lee Brendan Martin (nato il 9 settembre 1968), ex calciatore di Huddersfield Town e Rochdale.
Lee Martin, scrittore inglese finalista al Premio Pulitzer 2006 per il romanzo The Bright Forever.
Lee Martin, pseudonimo della scrittrice Anne Wingate.
William Lee Martin (1870-1950), ex politico neozelandese.